Larisa  je jedna od grčkih prefektura, dio periferije Tesalije.

Općine i zajednice 

Larisa